V čele Francie za dobu její historie stáli:

 králové a císařové viz Seznam francouzských panovníků
 prezidenti viz Seznam prezidentů Francie

Významnými představiteli Francie jsou též předsedové vlád viz Seznam předsedů vlád Francie.

Francie
Francouzské seznamy